Essingen peut faire référence à un toponyme en :

Allemagne 
 Essingen, une commune d'Allemagne en Bade-Wurtemberg
 Essingen, une commune d'Allemagne en Rhénanie-Palatinat
 Hohenfels-Essingen, une commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne

Luxembourg 
 Essingen, lieu-dit de la commune luxembourgeoise de Mersch.

Suède 
2 îles du lac Mälar en Suède: Stora Essingen et Lilla Essingen